John Lloyd (bokser), Brits bokser, actief in de vroege twintigste eeuw
 John Lloyd (scheidsrechter), Welsh voetbalscheidsrechter
 John Lloyd (schrijver), Brits comedy-auteur en televisieproducent
 John Lloyd (tennisser), Brits tennisser
 John Lloyd Stephens, Amerikaans onderzoeker van de Maya-cultuur in Midden-Amerika
 John B. Floyd gouverneur van Virginia, minister van oorlog en een Zuidelijke brigadegeneraal tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog.